Kula peut désigner :

Patronymie 
 Bob Kula (1967- ), ancien joueur de football américain
 Dainis Kula (1959- ), ancien athlète letton
 Édouard Kula (1944-2007), ancien footballeur français
 Irwin Kula (1957-), rabbin et auteur américain
 Karel Kula (1963- ), ancien joueur de football tchèque

Toponymie

Localités 

 Kula, un village situé sur le territoire de la Ville de Bihać, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Kula, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Kula, un village situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Kula, un village situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
 Kula, un village situé dans la municipalité d'Istočna Ilidža, République serbe de Bosnie ;
 Kula, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Kula, un village situé dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Kula, un village situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;
 Kula, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Kula, un village situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

 Kula, une ville située dans la commune de Koula, dans la région de Vidin ;

 Kula, une localité située dans la municipalité de Kutjevo, comitat de Požega-Slavonie ;

 Kula, un district de l'Est de Maui à Hawaii ;

 Kula, une ville de la région Oromia.

 Kula, une ville et d'une municipalité situées dans la province autonome de Voïvodine ;
 Kula, un village situé dans la municipalité de Malo Crniće, district de Braničevo ;
 Kula/Kullë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zvečan/Zveçan, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;

 Kula, une ville de l'ouest de la Turquie.

Autres 
 Kula, une région indienne
 Kula, une ancienne plaque tectonique de l'océan Pacifique
 Kula, une ancienne unité utilisée en Inde et au Maroc

Divers 
 Kula, un système d'échanges économiques en Nouvelle-Guinée.
 Le kula, une langue d’Indonésie.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme